Thelocarpon är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Thelocarpon i familjen Thelocarpaceae, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Thelocarpaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelocarpon